Romanos hace referencia a varios artículos:

Habitantes
Los habitantes de:
 la Antigua Roma;
 la República romana;
 el Imperio romano;
 la ciudad de Roma, en Italia.

Lugares
 Romanos (Zaragoza), municipio en la provincia de Zaragoza.

Religiones
 Epístola a los romanos, del Nuevo Testamento de la Biblia.